Västerskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerskär (Brändö, Åland), 
 Västerskär (Föglö, Åland), 
 Västerskär (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Västerskär (vid Jussarö, Raseborg), Nyland,

Se även 
 Västerskäret
 Västerskären
 Västra skäret
 Norra Västerskär
 Södra Västerskär

Robotskapade Finlandförgreningar